Рекуша — деревня в Сандовском муниципальном округе Тверской области России.

География 
Деревня находится в 7 км на юго-запад от центра муниципального округа посёлка Сандово, в 0,5 км на восток расположен погост Дубровка.

История 
В 1860 году на погосте Дубровка близ деревни была построена каменная Митрофановская церковь, метрические книги с 1800 года. 

В конце XIX — начале XX века деревня с погостом Дубровка входили в состав Лукинской волости Весьегонского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня Рекуша входила в состав Сушигорицкого сельсовета Сандовского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1954 года — в составе Топалковского сельсовета, с 2005 года — в составе Большемалинского сельского поселения, с 2020 года — в составе Сандовского муниципального округа.

Население

Достопримечательности 
На погосте Дубровка близ деревни расположена недействующая Церковь Митрофана Воронежского (1860).

Примечания 

Населённые пункты Сандовского района